Феофила́кт (;  — «Богом хранимый» от  — «Бог» +  — «хранитель, блюститель».) — мужское личное имя. На Русь попало с христианством из Византии; было преимущественно крестьянским, а из-за труднопроизносимости приобрело форму Филат. После Октябрьской революции вышло из употребления, в настоящее время используется исключительно как монашеское. От этого имени произошли фамилии Феофилактов и Филатов.

Известные носители:

 Феофилакт (VIII век) — экзарх Равенны.
 Феофилакт (X век) — первый засвидетельствованный источниками митрополит Киевский.
 Феофилакт (917—956) — патриарх Константинопольский.
 Феофилакт (XVIII век) — архимандрит московского Данилова монастыря Русской православной церкви.

 Феофилакт Болгарский (вторая половина XI века — начало XII века) — архиепископ Охрида в византийской провинции Болгарии, византийский писатель и богослов.
  (?—845) — епископ Никомидии.
 Феофилакт Симокатта (начало VII века) — византийский писатель и историк.

 Феофилакт (Безукладников) (род. 1963) — архимандрит, наместник Новоиерусалимского монастыря.
 Феофилакт (Горский) (ум. 1788) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский и Каширский, писатель.
 Феофилакт (Губанов) (1695—1757) — епископ Русской православной церкви, епископ Воронежский и Елецкий.
 Феофилакт (Губин) (1818—1872) — епископ Русской православной церкви, епископ Кавказский и Черноморский.
 Феофилакт (Дзумеркас) (род. 1945) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Триполийский, ипертим и экзарх Ливии.
 Феофилакт (Клементьев) (1870—1923) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ Русской православной церкви, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 Феофилакт (Курьянов) (род. 1974) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Вяземский, управляющий приходами Патриаршего благочиния в Туркменистане.
 Феофилакт (Лопатинский) (1670-е — 1741) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский, видный иерарх первой половины XVIII века, богослов, философ.
 Феофилакт (Моисеев) (род. 1949) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший епископ Мытищинский.
 Феофилакт (Папафанасопулос) (1891—1958) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Австралийский и Новозеландский.
 Феофилакт (Пинегин) (ум. 1829) — архимандрит Вятского Трифонова Успенского монастыря РПЦ.
 Феофилакт (Праведников) (1812—1869) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии.
 Феофилакт (Русанов) (1765—1821) — епископ Русской православной церкви, митрополит Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии.
 Феофилакт (Слонецкий) (1744—1823) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Устюжский.
 Феофилакт (Ширяев) (1777—1824) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Шацкий.

Ссылки 
 Переводы имени: Феофилакт, Филат, Теофилактос, Филактос, Филахтос